Die Liberty Damenmoden GmbH ist ein Filialunternehmen mit Sitz in Lübbecke. Liberty Damenmoden GmbH vertreibt Damenoberbekleidung in über 100 eigenen Filialen und einem Onlineshop unter dem Namen Liberty woman.

Geschichte 
Gegründet wurde das Unternehmen 1976 unter dem Namen Liberty Freizeitmoden mit der ersten Filiale in Herford. Das Sortiment umfasste sportliche Damen- und Herrenmode. 1978 wurde das Sortiment auf Damenmode mit sportlich femininer Aussage umgestellt und die Firmierung in LIBERTY Damenmoden geändert. Ein Jahr später erfolgte die Verlegung des Firmensitzes nach Lübbecke und weitere neun Filialen wurden im ostwestfälischen Raum eröffnet. In den folgenden Jahren wurde das Filialnetz deutschlandweit kontinuierlich ausgebaut. 2007 wurden die Geschäftsanteile vom Textilproduzenten Bell Rain aus den Niederlanden übernommen. Anfang 2009 begann nach einer Insolvenz eine Neuorientierung des Unternehmens.
2011 erwarb ein strategisches Eigentümerkonsortium, bestehend aus der Arcadia Beteiligungsgesellschaft, Peter Wolf und dem CEO Peter Friedrich das Unternehmen. Seit 2010 betreibt Liberty Damenmoden einen Onlineshop.

Weblinks 
 Website von Liberty Damenmoden

Einzelnachweise 

Handelsunternehmen (Textilbekleidung)
Unternehmen (Lübbecke)
Gegründet 1976